Kykula (1119 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Kykula (761 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Kykula (940 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Kykula (953 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Kykula (919 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji